Уэйн Мартин Мессам (; ) — американский политик, член Демократической партии, мэр города Мирамар во Флориде (с 2015).

Биография 
Родился в семье иммигрантов с Ямайки, один из пятерых детей и первый из двоих, родившихся уже в США. Отец около двадцати лет был сезонным рабочим на плантациях сахарного тростника.

Мессам посещал школу в городе  во Флориде. Окончил университет штата Флорида, где с 1993 по 1996 год играл в американский футбол на позиции ресивера за университетскую команду «», короткое время играл в профессиональной лиге за «Цинциннати Бенгалс», но затем ушёл из спорта и основал собственную строительную фирму. В 2011 году избран в городскую комиссию города Мирамар, тринадцатого во Флориде по численности населения, в 2015 году избран его мэром, в 2019 переизбран.

28 марта 2019 года официально объявил о намерении бороться за выдвижение его кандидатуры от Демократической партии на президентских выборах 2020 года.

В ходе праймериз высказывался за ограничение доступности огнестрельного оружия, отмену студенческих долгов за обучение в вузах и прекращение парламентской практики филибастера, одновременно дистанцируясь от высших политических элит (заявлял, в частности: «Я не верю, что лучшие идеи исходят из Вашингтона»). В течение кампании рейтинг поддержки Мессама никогда не поднимался выше 1 %, что не позволило ему принять участие ни в одних телевизионных дебатах кандидатов, и 20 ноября 2019 года он объявил о выходе из борьбы.

Примечания

Ссылки 
 
 

Политики США XXI века
Выпускники Университета штата Флорида
Игроки в американский футбол США
Предприниматели США
Члены Демократической партии США
Мэры Мирамара (Флорида)
Кандидаты в президенты США (2020)